La Copa de la Liga de Segunda División de 1985 fue la tercera y última edición disputada de este torneo. Participaron en él todos los equipos que durante aquella temporada compitieron en Segunda División a excepción del Club Deportivo Castellón que al haberse proclamado campeón la temporada anterior se había ganado el derecho a jugar en la categoría de Primera, derecho que también obtendría el vencedor de esta edición.

El Real Oviedo sería quien se alzara con la victoria final al derrotar al Atlético Madrileño, equipo que llegaba por segunda vez a esta final.

Ronda Previa 
Al haber diecinueve equipos participando en el torneo, seis de ellos debieron participar en esta primera ronda para dilucidar los dieciséis que debían formar el cuadro de octavos de final. La ida de esta eliminatoria se jugaría el 1 de mayo mientras que se dejaría la vuelta para los días 9 y 15 de mayo.

Fase Final 
La fase final del torneo se jugaría durante el mes de junio de 1985 a excepción de los octavos de final que se jugarían en los últimos días de mayo.

Final

Ida

Vuelta 

Segunda
Temporada 1984-85 de fútbol en España